Lawrow, weiblich Lawrowa, in der wissenschaftlichen Transliteration Lavrov, weiblich Lavrova geschrieben, ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Lawrowa (* 1995), kasachische Tischtennisspielerin
 Andrei Iwanowitsch Lawrow (* 1962), russischer Handballtorwart
 Igor Wiktorowitsch Lawrow (* 1973), russischer Handballspieler
 Kirill Jurjewitsch Lawrow (1925–2007), russischer Schauspieler
 Natalja Alexandrowna Lawrowa (1984–2010), russische Rhythmische Sportgymnastin
 Pjotr Lawrowitsch Lawrow (1823–1900), russischer Dichter und Publizist
 Sergei Wiktorowitsch Lawrow (* 1950), russischer Diplomat und Außenminister

Lavrov steht für:
 (2354) Lavrov, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Lavroff
 Lawrowo